Лазаренко, Фёдор:
 Лазаренко, Фёдор (дзюдоист) (1966) — советский, молдавский и канадский самбист и дзюдоист.
 Лазаренко, Фёдор Михайлович (1888—1953) — советский гистолог, педагог, с 1946 член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, автор метода